Le elezioni parlamentari in Guinea-Bissau del 2022 si terranno il 18 dicembre per il rinnovo dell'Assemblea nazionale popolare; sono state indette in anticipo rispetto alla scadenza naturale della legislatura, prevista per il 2024.

Risultati

Note

Collegamenti esterni

2022
Guinea-Bissau